Икшурма— село в Пировском районе Красноярского края, административный центр Икшурминского сельсовета.

География 
Находится в примерно в 14 километрах по прямой на запад от районного центра села Пировское.

Климат 
Климат резко континентальный. Самый теплый месяц — июль, со средней температурой +17,8 °С, с абсолютным максимумом +34,6 °С. Самый холодный месяц — январь: средняя температура составляет –20,1 °С, абсолютный минимум –52,5 °С.

История
Основано в 1912 году, первоначальное название Зырянова. В 1926 году учтено 177 жителей. По другим данным год основания 1910, причем основатели родом из села Икшурма (ныне Старая Икшурма) Сабинского района Татарстана. В советское время работал колхоз «Беренче-Май».

Население  
Постоянное население составляло 290 человек в 2002 году (81% татары),  253 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Пировского района